Zálivka může být

 zalití rostlin pro dodání vláhy
 dresing do salátu

ve stavebnictví
 cementová zálivka
 asfaltová zálivka